Die Autoroute A 645, auch als Antenne du Val d’Aran bezeichnet, ist eine französische Autobahn, die als Umfahrung von Montréjeau und dessen Anbindung an die A 64 dient. Die Autobahn weist eine Länge von insgesamt 6,0 km auf. Sie wurde am 20. September 2004 eröffnet.

Weblinks 
 Autoroute A645 in deutscher und französischer Fassung des SARATLAS
 Autoroute A645 auf WikiSara (frz.)

645
Straße in Okzitanien
Verkehrsbauwerk im Département Haute-Garonne
Straße in Europa